Das Kürzel TLJ steht für

 Team Lotto NL-Jumbo, ein niederländisches UCI-Radsportteam
 The Longest Journey, eine Computerspielreihe
 Tommy Lee Jones (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur
The Longest Johns, eine englische A-cappella-Folkband

Abkürzung